В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Princess Cup 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Кара Блек і Лізель Губер виграли титул, у фіналі перемігши пару Кім Клейстерс і Ай Суґіяма 6–1, 6–3.

Сіяні пари 

 Кім Клейстерс /  Ай Суґіяма (фінал)
 Кара Блек /  Лізель Губер (чемпіонки)

 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (півфінал)
 Мартіна Навратілова /  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Princess Cup